Thornbury Township, un township du comté de Chester.
 Thornbury Township, un township du comté du Delaware.

Homonymie de townships